Durău steht für:

 Durău (Neamț), ein Dorf im rumänischen Kreis Neamț

Durău ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Durău (* 1957), rumänischer Handballspieler